Salbert steht für:

 einen Ortsteil der französischen Gemeinde Évette-Salbert

Salbert ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Salbert (1932–2006), deutscher Komponist